Pólipo pode referir-se a várias coisas:
 Pólipo - uma forma dos cnidários
 Pólipo nasal - uma afeção das fossas nasais
 Pólipo - um crescimento anormal de tecido das membranas mucosas

Desambiguação